Anko (keizer), keizer in Japan
 Anko (pasta), zoete pasta